

Urban 
 Urban, német családnév
 Urban, keresztnév
 urban zenei stílus

 Amerikai Egyesült Államok
 Urban, település Dél-Dakota államban
 Urban, település Kalifornia államban
 Urban, település Washington államban

Urbán 
 Urbán, régi magyar családnév
 Urbán, keresztnév, az Orbán változata